Lost and Found o Lost & Found ("oggetti smarriti" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Lost and Found – film del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Lost and Found – film del 1917 diretto da Alfred E. Green (come Al Green)
 Marito in prova (Lost and Found) – film del 1979 diretto da Melvin Frank
 Lost & Found – film del 1999 diretto da Jeff Pollack
 Lost and Found – film del 2008 scritto e diretto da Jung Jung-hwa
 Lost & Found – film del 2016 diretto da Joseph Itaya

Musica 
 Lost and Found – album di Keith Carradine del 1978
 Lost and Found – album di Fausto Rossi del 1996
 Lost and Found – album dei Jetboy del 1999
 Lost and Found – album degli Ian van Dahl del 2004
 Lost and Found – album dei Mudvayne del 2005
 Lost and Found – album di Will Smith del 2005
 Lost and Found – singolo dei Feeder del 2006
 Lost & Found – album dei Marilyn Manson del 2008
 Lost and Found – EP di IU del 2008
 Lost and Found – singolo dei Gabin del 2010
 Lost and Found – brano di Ellie Goulding del 2015
 Lost and Found – singolo di Dardust del 2017
 Lost and Found – singolo degli Eye Cue del 2018
 Lost & Found – album degli Angelic Upstarts del 1991
 Lost & Found – album dei Sexy Sadie del 2003
 Lost & Found – album degli America del 2015
 Lost & Found – album di Jorja Smith del 2018
 Lost & Found – album di Melissa Tkautz del 2005
 Lost & Found – brano di Santi Pulvirenti del 2021